Starship Troopers puede referirse a:

 Starship Troopers (Tropas del espacio en español), novela de 1959 de Robert A. Heinlein.
 Starship Troopers (OVA), serie de animación destinada a vídeo (en inglés, Original Video Animation) de 1988.
 Starship Troopers (película), película dirigida por Paul Verhoeven en 1997.
 Starship Troopers 2: Hero of the Federation, película dirigida por Phil Tippett en 2004.
 Starship Troopers 3: Marauder, película dirigida por Edward Neumeier en 2008.
 Starship Troopers: Invasión, película dirigida por Shinji Aramaki en 2012.

Starship Troopers